Pfaffenwinkelbahn ist die Bezeichnung von zwei Eisenbahnstrecken im namensgebenden Pfaffenwinkel:
 Bahnstrecke Weilheim–Peißenberg
 Bahnstrecke Schongau–Peißenberg